Eroschemini é uma tribo de cerambicídeos da subfamília Lepturinae.

Gêneros
 Chaodalis Pascoe, 1865
 Eroschema Pascoe, 1859

 
Tribos de cerambicídeos